37-я параллель южной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности южного полушария Земли. Расстояние до экватора — 4094 км, до Южного полюса — 5903 км. На этой параллели продолжительность светового дня во время летнего солнцестояния составляет 14 часов и 42 минуты, а во время зимнего — 9 часов и 37 минут.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 37-я параллель южной широты проходит через Атлантический океан, Австралию, Новую Зеландию, Тихий океан, Чили и Аргентину:

Факты 
 Действие романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» происходит вдоль 37-й параллели южной широты. Главные герои посещают риф Мария-Тереза (остров Табор) — этот риф является так называемым островом-призраком, во время написания романа он считался реально существующим объектом, и большинство картографов помещали его в точке .
 17 ноября 1874 года в точке  загорелось и вскоре пошло ко дну судно . На борту находились 433 пассажира (подавляющее большинство — иммигранты в Новую Зеландию) и 40 членов экипажа. Спаслись лишь 3 человека.

См. также 
 36-я параллель южной широты
 38-я параллель южной широты
 37-я параллель северной широты
 Список крупных бедствий Новой Зеландии

Примечания 

Широта